Eocronartiaceae är en familj av svampar. Eocronartiaceae ingår i ordningen Platygloeales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Eocronartiaceae